Хуа́н Арго́те (, 25 ноября 1906, Ла-Пас, Боливия — дата смерти неизвестна) — боливийский футболист,  полузащитник, участник чемпионата мира 1930 года.

Карьера

Клубная 
Хуан Арготе выступал за клуб «Боливар».

В сборной 
Арготе провёл за сборную всего 1 матч. Он состоялся на чемпионате мира 1930 года, соперником боливийцев была сборная Югославии. Матч был проигран со счётом 0:4. Больше Арготе в составе сборной на поле не выходил.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Боливар»